

Patronyme 

 Paul Emil Gabel (1875-1938), peintre allemand ;
 Joseph Gabel (1912-2004), psychiatre, sociologue et philosophe français d'origine hongroise ;
 Martin Gabel (1912-1986), acteur et réalisateur américain ;
 Scilla Gabel (née en 1938), actrice italienne ;
 Andrew Gabel (né en 1964), patineur de vitesse sur piste courte américain ;
 Fabien Gabel (né en 1975), chef d'orchestre français ;
Thomas Gabel (née en 1980), identité de naissance de Laura Jane Grace, musicienne américaine ;
 Seth Gabel (né en 1981), acteur américain ;
Elyes Gabel (né en 1983), acteur britannique.